Фокили́д () из Милета (VI век до н. э.) — древнегреческий поэт, автор гном.
До нас сохранились лишь мелкие фрагменты его творчества.

Родом из малоазийского Милета. В. Н. Ярхо предполагал его сторонником среднего класса (самостоятельных землевладельцев).

Большая часть его наследия состоит из двустиший в размере элегического дистиха или чистого гексаметра. Самое длинное из сохранившихся стихотворений — о женщинах.
Почти каждое своё изречение он предварял указанием на своё авторство: καὶ τόδε Φωκυλίδεω.

По содержанию его изречения — назидательного характера.
Он составил сборник гном, от которого сохранились незначительные отрывки.

Как указывает санкт-петербургский словарь «Античные писатели», так называемые Гномы Фокилида (Gnomai Phokylidu), в 230 гекзаметрах излагающие кодекс греческой нравственности — так же как Пророчество Сивиллы и Золотые мысли (Chrysa epe), приписываемые Пифагору — вероятно, были созданы в I/II вв. н. э. в эллинско-еврейских кругах. Они были чрезвычайно популярны в эпоху Возрождения, будучи впервые напечатаны в 1495 году, использовались в качестве учебника.

Примечания

Литература 
 
 Изречения (по изданию: «Эллинские поэты VIII—III вв. до н. э.», М., Ладомир, 1999.) (переводы Г. Церетели и В. Ярхо)
 :s:ЕЭБЕ/Псевдо-Фокилид // ЕЭБЕ
 Доватур. Феогнид и его время

Древнегреческие поэты
Поэты Древней Греции
Поэты Палатинской антологии
Поэты VI века до н. э.
Персоналии:Милет